Morik ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Morik (* 1968), deutscher Schauspieler
 Katharina Morik (* 1954), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin